Ausztria
Langen am Arlberg, falu Voralrbergben, a Kolostor-völgyben, Klösterle község része 
 Németország
Langen, település Alsó-Szászországban, az Emslandi járásban
Langen, település Alsó-Szászországban, a Cuxhaveni járásban
Langen, település Hessenben, az Offenbachi járásban